Seyyedān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Īstādegī, ort, Khuzestan, 
 Seyyedān (ort i Iran), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar